

Toponymes 
 Marum, village de la commune de Westerkwartier, dans la province de Groningue aux Pays-Bas
 Marum, ancienne commune de la province de Groningue aux Pays-Bas
 Marum, cratère volcanique du Vanuatu

Patronyme 
 Martin van Marum (1750-1837), médecin, naturaliste et physicien néerlandais
 Ludwig Marum (1882-1934), avocat et homme politique allemand

Botanique 
 Teucrium marum ou germandrée des chats, sous-arbrisseau de la famille des Lamiacées

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme